Суперкубок Англии по футболу 2020 () — 98-й розыгрыш Суперкубка Англии, ежегодного футбольного матча, в котором встречаются чемпионы Премьер-лиги и обладатели Кубка Англии предыдущего сезона. В матче встретятся чемпион Премьер-лиги предыдущего сезона «Ливерпуль» и обладатель Кубка Англии сезона 2019/2020 «Арсенал». Это четвёртая встреча между этими командами в Суперкубке Англии: в 1979 и 1989 годах победил «Ливерпуль», а в 2002 году — «Арсенал».

Отчёт о матче

Примечания

Ссылки 
 When is the 2020 FA Community Shield? на сайте Goal.com 

2020
Суперкубок Англии
Суперкубок Англии 2020
Суперкубок Англии 2020
Национальные футбольные суперкубки в сезоне 2020
Август 2020 года
События 29 августа
Футбольные соревнования в Лондоне
2020 год в Лондоне